Чемпионат Кипра по футболу сезона 1965/66 годов — 28-й Чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 11 команд. Победителем турнира стал клуб «Омония» из Никосии.

Турнирная таблица

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1965/1966
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1965 году
Спорт на Кипре в 1966 году